Johann August Nahl kan syfta på:

* Johann August Nahl den äldre (1710–1781), tysk konstnär
 Johann August Nahl den yngre (1752–1825), tysk konstnär